Clifton à New York est le deuxième album de la série de bande dessinée Clifton de Raymond Macherot.

Synopsis 

Un dictateur déchu tente de reprendre le pouvoir en enlevant une vedette du nom de Pincher Barnett, pour obtenir une rançon. Clifton est chargé de le récupérer.

Parutions 
 Le Lombard, 
 Le Lombard, 1987

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Bande dessinée de Raymond Macherot
Album de bande dessinée sorti en 1962
Album de Clifton